Alumínio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alumínio (ort), São Paulo, 
 Alumínio (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar